Baskerlandet Rundt 2017 var den 57. udgave af cykelløbet Baskerlandet Rundt. Det baskiske etapeløb var det 14. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret mellem 3. og 8. april 2017. Den samlede vinder af løbet blev spanske Alejandro Valverde fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Michael Valgren kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside
 

2017
UCI World Tour 2017